Amico Ricci, nobile che ha ottenuto per la sua famiglia il titolo di Conte Palatino dei sacri Palazzi Lateranensi
 Amico Ricci, storico dell'arte maceratese
 Don Amico Ricci, marchese di Castelnuovo nel Medioevo